A Quicksand jelentései:

 Quicksand (együttes), amerikai post-hardcore együttes az 1990-es évekből
 Quicksand (dal), egy 1960-as évekbeli soul dal a Martha & the Vandellas-tól
 Quicksand (David Bowie-dal), egy 1970-es évekbeli David Bowie-dal
 Quicksand (Britney Spears-dal), egy 2008-as Britney Spears-dal a Circus című albumról, szerzői Lady Gaga és Garibay
 Quicksand (La Roux-dal), egy 2008-as La Roux-dal